Niemcy:
 Berlin-Schöneberg – dzielnica Berlina
 Berlin-Schöneberg – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też: 
 Schöneberg